Vlastislav může znamenat

 Vlastislav – mužské jméno
 Vlastislav (Lučan) – luckého knížete
 Vlastislav (okres Litoměřice) – obec v okrese Litoměřice
 Vlastislav (hradiště) – hradiště u obce Vlastislav
 Vlastislav (Hazlov) – část obce Hazlov v okrese Cheb